Tennis-Mixed der Sommer-Universiade 2017.

Gespielt wurde im Taipei Tennis Center vom 24. bis 29. August 2017. Insgesamt nahmen 19 Paarungen an diesem Turnier teil. Alle gesetzten Paare bekamen ein Freilos in der ersten Runde.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf der offiziellen Website

Tennis-Mixed
Tennisturnier 2017
Tennisturnier in Taipeh
2017